Bataille ist das französische Wort für Schlacht,
 in der Musik für Battaglia (dt. Musikalisches Schlachtengemälde)

Bataille ist der Familienname folgender Personen:
 Annie Bataille (* 1952), französische Fußballspielerin
 Dominique Bataille (* 1963), französischer Schwimmer
 Eugène Bataille (1854–1891), französischer Illustrator, siehe Arthur Sapeck
 Frédéric Bataille (1850–1946), französischer Lyriker, Pädagoge und Pilzkundler
 Gabriel Bataille (1575–1630), französischer Lautenist und Komponist
 Georges Bataille (1897–1962), französischer Schriftsteller, Soziologe und Philosoph
 Henry Bataille (1872–1922), französischer Lyriker
 Jelle Bataille (* 1999), belgischer Fußballspieler
 Juliette Élisa Bataille (1896–1972), französische Künstlerin der Art brut
 Léon Bataille (1920–2004), belgischer Fernsehjournalist
 Mathilde Bataille, französische Turnerin
 Matthieu Bataille (* 1978), französischer Judoka und Kampfrichter
 Michel Bataille (1926–2008), französischer Schriftsteller und Architekt
 Nicolas Bataille (1926–2008), französischer Theaterregisseur
 Sylvain Bataille (* 1964), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Étienne
 Sylvia Bataille (1908–1993), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Bataille royale
 Batalla
 Battaglia